Бонифачо I дель Карретто (; 1172 — 1224, Савона) — епископ Савоны из династии Дель Карретто.

Биография 
Бонифачо был сыном Энрико I дель Карретто и Беатриче Алерамичи. После смерти отца Бонифачо дель Карретто не получил никаких феодальных владений своего отца, земли были разделены между его старшими братьями Оттоне и Энрико II. Он отказался от своих прав на замок Вадо-Лигуре в пользу города Савона. После смерти его брата епископа Савоны Амброджо дель Карретто, Бонифачо стал претендовать на его пост. В 1193 году Целестин III назначил Бонифачо дель Карретто епископом Савоны под именем Бонифачо I.  
Умер Бонифачо I дель Карретто в 1199 году.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Giovanni Battista Semeria, Secoli Cristiani della Liguria, Vol.II, Torino, Tipografia Chirio e Mina 1843
 Giovanni Battista Semeria, Secoli Cristiani della Liguria, Vol.II, Savona, Edizione anastatica a cura di Elio Ferreris, Cooptipograf 2000 ISBN 88-87209-14-6

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто 
 Епархия Савона-Ноли 

Дель Карретто
Персоналии:Савона